gazogenerator (czadnica) – urządzenie służące do produkcji gazu drzewnego w procesie zgazowania.
 gazogenerator (artyleria) – element pocisku artyleryjskiego pozwalający zwiększyć jego donośność.